Андреа Йетс (; род. 2 июля 1964) — бывшая жительница Хьюстона, Техас, известная убийством своих маленьких детей 20 июня 2001 года утоплением их в ванной в своём доме.

Биография, анамнез 
На протяжении многих лет она тяжело страдала от послеродовой депрессии и психозов. Её дело стало первой серьёзной попыткой систематизировать мотивацию психически невменяемых людей в уголовном праве, выявить правовой критерий вменяемости под пристальным общественным контролем в США. В 2002 году Йетс осудили за тяжкое убийство и приговорили к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения через 40 лет, но приговор позднее отменили на апелляции.

26 июля 2006 года коллегия присяжных Техаса признала Йетс невиновной по причине невменяемости. Она была обследована судебно-медицинской комиссией в государственной больнице северного Техаса, в кампусе Вернон, психиатрическом учреждении с высокой степенью безопасности, расположенном в Верноне, Техас, где она получила медицинскую помощь и была соседкой по комнате Дены Шлоссер, другой женщины-детоубийцы. В январе 2007 г. Йетс была перевезена в психиатрическую больницу с низкой степенью безопасности в Кервилле, Техас.

Американская метал-группа Trivium написала песню о поступке Йетс.

Примечания

Ссылки 
 Father’s website for the family 
 Father’s Blog (formerly a fact gathering database concerning the incident) 
 Are You There Alone? website for Edgar-nominated book and blog on the Yates case 
 Timeline of Andrea Yates' Life and Trial (Archive) 
 Who is Andrea Yates? A Short Story of Insanity, Deborah Denno 
 CrimeLibrary review 
 About.com profile 
 Despite 'Not Guilty' Verdict, Doctor Who Examined Yates Is Unconvinced." ABC News. 
 PowerPoint evidence presented by Dr. Michael Welner during trial. 

Женщины-детоубийцы
Убийцы США
Осуждённые пожизненно в США
Преступники, признанные невменяемыми
Преступники Техаса